GNS est un sigle qui peut signifier :
 Global Navigation System, une exposition collective qui a eu lieu au Palais de Tokyo, du 5 juin au 7 septembre 2003.
 Syli guinéen, code ISO de l'ancienne monnaie de la République de Guinée.

Voir aussi 
 GNS theory où GNS signifie gamism, narrativism, simulationism (en français, théorie LNS), un champ d'étude informel qui tente de créer une théorie unifiée sur le fonctionnement des jeux de rôle